Оль:

Фамилия 
 Оль, Андрей Андреевич (1883—1958) — русский советский архитектор.
 Оль, Анна Егоровна (род. 1985) — российская балерина.
 Оль, Йёрген (1771—1833) — норвежский политик и судовладелец, в 1815—1816 годах член Парламента Норвегии.
 Оль, Якоб (1773—1844) — норвежский государственный деятель, историк и писатель, брат Йёргена Оля.

Топоним 
 Оль — населённый пункт в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Оль — станция Дальневосточной железной дороги.